bronsgravertje
 duingravertje
 dwerggravertje
 glansgravertje
 groot zoutgravertje
 langkielgravertje
 leemgravertje
 oevergravertje
 riviergravertje
 smal gravertje
 strandgravertje
 tweepuntgravertje
 zandgravertje
 zoutgravertje
 zwart gravertje